Meerkatze steht für:
 Meerkatze, die (Eigentliche) Meerkatze, eine Primatengattung der Meerkatzenverwandten, siehe Meerkatzen
 Meerkatze, Bezeichnung für Meerkatzen im weiteren Sinn, siehe Meerkatzenartige

Deutsche Fischereischutzschiffe:
 Meerkatze (Schiff, 1944)
 Meerkatze II (1954), siehe Anton Dohrn (Schiff)
 Meerkatze (1977), siehe Aquarius (Schiff)
 Meerkatze (Schiff, 2009)

Siehe auch:
 Merkatz